Born This Way (album), een muziekalbum van de Amerikaanse zangeres Lady Gaga
 Born This Way (single), een nummer van bovenstaand album
 Born This Way (Glee), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie Glee